Каскаролла, или Кротон элютерия () — растение семейства , вид рода Кротон, произрастающее на Багамских островах и Кубе. Натурализовалось в других тропических районах Америки.

Биологическое описание
Это — небольшое дерево высотой до 6 м с белыми ароматными цветками. Кора дерева также очень ароматна и часто покрыта лишайниками.

Химический состав 
Кора содержит 1—3 % эфирного масла, представляющего собой сложную смесь терпенов и дитерпенов. В его состав входят пинен, ванилин, d-лимонен, туйен, эвгенол и другие компоненты. Помимо эфирного масла, в коре дерева содержатся также смола, танин и лигнин.

Использование
Кора дерева используется, как пряно-ароматическое средство. Она добавляется в качестве ароматной горечи в различные ликёры, особенно в вермуты и кампари. Её также применяют для ароматизации нюхательного табака и в лекарственных целях.

Таксономия
Известно большое количество синонимов этого вида растения:

, nom. illeg.

, nom. illeg.
, nom. illeg.

, nom. illeg.

Ссылки
Каскаролла на CNSHB.RU
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/c/cascar28.html
http://www.yourdictionary.com/cascarilla
http://www.rain-tree.com/cascarilla.htm

Молочайные
Флора Центральной Америки
Пряности